Ecco:

 ECCO — Молдавская обувная компания.
 Ecco the Dolphin — видеоигра для платформы Sega Mega Drive/Sega Genesis.
 Ecco Jr. — видеоигра 1995 года, которая по сути является приквелом Ecco the Dolphin.
 Ecco the Dolphin — вымышленный мир в котором происходит действие научно-фантастической видеоигры Ecco the Dolphin.
 Ecco the Dolphin: Defender of the Future — видеоигра, разработанная компанией Appaloosa Interactive.
 Ecco: The Tides of Time — видеоигра, вторая из серии игр о дельфине Экко.